Орда — тип суспільно-військової організації кочових народів Євразійського степу

 Орда — село, Абайський район, Абайська область, Казахстан
 Орда — село, Ординський район, Пермський край, Росія

 Орда Адам Петрович (1835—1897) — російський військовий інженер, учасник Севастопольської оборони.
 Іриней Орда (Єпископ Іриней, в житті Харисим Михайлович Орда, 1837—1904) — український релігійний діяч в добу Російської імперії. Єпископ Відомства православного сповідання Російської імперії. Духовний письменник, магістр богослов'я. 
 Наполеон Орда (1807—1883) — білоруський і польський художник, літератор, композитор, музикант литвинського (білоруського) походження

 Орда Іхен (*1204—†1280) — монгольський хан, керував східною частиною Улуса Джучі

У мистецтві 
 «Орда» — російський фільм 2012 року, реж. Андрій Прошкін.